44. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 2–5 września 1971 w szwajcarskim mieście Mendrisio. Były to siódme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1923, 1929, 1936, 1946, 1953 i 1961). Jedynie Rosjanka Anna Konkina w wyścigu ze startu wspólnego zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.   

Polacy w mistrzostwach zdobyli brązowy medal, który wywalczył polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów, a był to pierwszy medal zdobyty przez nich w historii startów na mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym i jednocześnie pierwszy medal w tej konkurencji.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1971 w kolarstwie
1971 w Europie
Kolarstwo w Szwajcarii